Esistono più comuni francesi con questo nome

 Molières – Dordogna
 Molières – Lot
 Molières – Tarn e Garonna
 Les Molières (Essonne)